Résultats détaillés de l’édition 1984 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 26 novembre au .

Faits marquants 
En l'absence notable de John McEnroe et Jimmy Connors, le tournoi est remporté pour la deuxième fois consécutive par le suédois Mats Wilander qui se défait du redoutable serveur Kevin Curren, facile vainqueur du numéro un Ivan Lendl en huitième de finale. De son côté, le jeune Boris Becker se hisse en quart de finale, quelques mois avant son premier succès surprise à Wimbledon.

Côté féminin, l’américaine Chris Evert remporte une finale serrée face à la surprenante Helena Suková, quasi inconnue remarquée quelques mois plus tôt à l'US Open avec un quart de finale perdu face à Martina Navrátilová. La jeune tchécoslovaque prend sa revanche en demi-finale sur la favorite Navrátilová, la privant ainsi d'un grand chelem sur la seule année 1984 (l'américaine ayant déjà réalisé cette performance entre 1983 et 1984, avec six tournois du grand chelem remportés consécutivement). Navrátilová se console quelque peu avec sa partenaire de double Pam Shriver puisqu'elles réalisent toutes deux ce fameux grand chelem calendaire, et terminent l'année invaincues.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1984 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1984
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1984
Tennis en novembre 1984
Tennis en décembre 1984